It's Only Love – brano dei Beatles del 1965, dall'album Help!
 It's Only Love – album di Rita Coolidge del 1975
 It's Only Love – singolo dei ZZ Top del 1976
 It's Only Love – singolo di Bryan Adams del 1985
 It's Only Love – singolo dei Cheap Trick del 1986
 It's Only Love – raccolta dei Simply Red del 2000
 It's Only Love – singolo di Donna Summer del 2008
 It's Only Love – singolo di Matt Cardle del 2012